Buczków peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Buczków, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Buczków, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne